Pavel Vinogradov kan avse:

Paul Vinogradoff, rysk-brittisk historiker
Pavel Vinogradov (rymdfarare), rysk rymdfarare